Пудовка — село в Кривошеинском районе Томской области (Россия). Административный центр Пудовского сельского поселения.

История 
Основано в 1901 г. В 1926 году посёлок Пудовский состоял из 41 хозяйства, основное население — русские. Центр Пудовского сельсовета Кривошеинского района Томского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кривошеинского района